Акилов — фамилия:
 Акилов, Глеб Павлович (1921—1986) — советский математик.
 Акилов, Исахар Хаимович (1914—1988) — советский танцовщик, балетмейстер, хореограф, Народный артист Узбекской ССР.
 Акилов, Пулатбай (1898—1970) — Герой Социалистического Труда.
 Акилов, Рахмат — террорист, устроивший теракт в Стокгольме в 2017 году.

 Акилова, Вилоят Исахаровна (1937—2022) — советская и узбекская танцовщица и балетмейстер, Народная артистка Узбекской ССР (1989).
 Акилова, Клавдия Ивановна (1917—1966) — советская лыжница и горнолыжница, тренер по горнолыжному спорту.
 Акилова, Маргарита Бахлуловна (1919—2015) — советская танцовщица.